Raschkiw (ukrainisch ; russische Entsprechung Raschkow/Рашков) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Raschkiw (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Raschkiw (Dnister)